Maki Tsuji (辻麻希 Tsuji Maki; 27 april 1985) is een voormalig Japans langebaanschaatsster. Ze nam eenmaal deel aan het Wereldkampioenschappen sprint, dat was in 2011 in Thialf, daarbij eindigde ze op de 10e plaats.

In het World Cup-circuit neemt Tsuji alleen deel aan de 500 en 1000 meter, waar ze immers gespecialiseerd in is. Haar beste prestaties op deze afstanden in het World Cup-circuit zijn beide gereden op 12 december 2010, deze dag werd Tsuji 5e op de 500 meter en pakte ze de bronzen medaille op de 1000 meter.

Ook nam ze in 2011 voor de eerste maal deel aan de Aziatische Winterspelen in Astana, hierbij reed ze alleen de 500 meter waarop ze net naast het podium als 4e eindigde.

Persoonlijke records

Resultaten 

- = geen deelname(#, #, #, #) = afstandspositie op sprinttoernooi (500m, 1000m, 500m, 1000m) of op juniorentoernooi (500m, 1500m, 1000m, 3000m).''

Japans langebaanschaatser
Japans olympisch deelnemer